Кубок Туреччини з футболу 2015–2016 — 54-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул здобув Галатасарай.

Календар

Третій раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>1 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>2 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>3 грудня 2015

|}

Груповий раунд

1 група 

|valign="top"|

2 група 

|valign="top"|

3 група 

|valign="top"|

4 група 

|valign="top"|

5 група 

|valign="top"|

6 група 

|valign="top"|

7 група 

|valign="top"|

8 група 

|valign="top"|

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>30 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>31 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>1 лютого 2016

|}

1/4 фіналу 
Перші матчі відбулись 9-11 лютого, а матчі-відповіді 1-3 березня 2016 року.

|}

Півфінали 
Перші матчі відбулись 20 квітня, а матчі-відповіді 4-5 травня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Туреччини на soccerway 

2015—2016 
Туреччина
Туреччина
2015 у турецькому спорті
2016 у турецькому спорті